Арбуз 

 Арбуз — однолетнее растение
 Арбуз — род травянистых растений
 Арбузик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», архитектор. Получил имя в честь растения.